Angle pode referir-se à:

Angle (wrestling profissional), termo do wrestling profissional;
 Kurt Angle, wrestler;
 Karen Angle, wrestler

Desambiguação